Шалашов — русская фамилия.

Известные носители:
 Шалашов, Алексей Алексеевич (род. 1952) — советский и российский музыкант, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, генеральный директор Московской государственной академической филармонии.
 Шалашов, Сергей Михайлович (1916—1986) — полный Кавалер ордена Славы.